Deon bzw. Déon steht für:

 Deon Cars, britischer Automobilhersteller
 Michel Déon (1919–2016), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 D'Eon